Místopisný název Strážná hora se vyskytuje jako název kopce:
 1. Strážná hora (Boskovická brázda) (312 m) – vrch na východním okraji města Moravský Krumlov v okrese Znojmo 
 2. Strážná hora (Deblínská vrchovina) (418 m) – vrch jižně od vsi Pejškov části města Tišnov v okrese Brno-venkov 
 3. Strážná hora (Velkomeziříčská vrchovina) (529 m) – vrch severně od města Velké Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou 
 4. Strážná hora (Broumovská vrchovina) (689 m) – vrch severně od města Police nad Metují v okrese Náchod 
 5. Strážná hora (Třebíčská kotlina) (503 m n. m.), (také „Na kostelíčku“) – vrch s rozhlednou Vodárna Kostelíček v části Horka-Domky okresního města Třebíč 

a v názvu ulice:
 (5.) Pod Strážnou horou– v okresním městě Třebíč 
podobné:
 9. Strážná hůra (Krkonoše, 825 m) – vrch severně od města Vrchlabí v okrese Trutnov 

Na Slovensku jako Strážna hora jsou pojmenovány vrchy :
  Strážna hora (609 m) – vrch jižně od obce Háj v okrese  Turčianske Teplice 
  Strážna hora (362 m) – vrch jižně od obce Senné v okrese Veľký Krtíš 
  Strážna hora (218 m) – vrch západně od obce Malé Kosihy v okrese Nové Zámky 
  Strážna hora (333 m) – vrch severozápadně od obce Trenč v okrese Lučenec 
a podobné:
  Strážna kopa (735 m) – vrch jihovýchodně od obce Selec v okrese Trenčín

Související rozcestníky 
 Strážné
 Strážný vrch
 Strážný kopec
 Strážný (rozcestník)
 Strážná (rozcestník)
 Stráž